Chasse steht für:

 ein Jagdhorn, siehe Trompe de Chasse
 französische Gemeinde im Département Isère, Chasse-sur-Rhône

Chasse ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy Chasse – Filmproduzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:

 Chassé